Limburg-Broich ist der Name folgender Personen:

 Heinrich von Limburg-Broich († 1486), Graf von Limburg, Herr zu Broich
 Johann von Limburg-Broich († 1511), Graf von Limburg, Herr zu Broich

Siehe auch:
 Limburg
 Limburg (Adelsgeschlecht)
 Limbourg
 Limburg-Stirum